Emaus kan syfta på:
Emaus, Västerås – en del av Gideonsberg i Västerås
Emaus naturreservat – ett naturreservat i Uddevalla kommun

Se även
Emmaus